Андо́н (), Андон-си — город (си) в Южной Корее, столица провинции Кёнсан-пукто. Крупнейший город северной части провинции. Стоит на берегу Нактонгана. Город известный как «Столица корейской духовной культуры». С 1970 года Андон быстро развивался, утроив численность населения за 30 лет. Сейчас это крупный туристический и культурный центр. Андон известен как центр национальной культуры Кореи, где сохранились многие древние традиции. Популярны среди туристов национальные корейские маски из Андона.

История 
Андон был основан в 1 году нашей эры. Тогда он назывался Кочхан. Во времена трех королевств Кореи был под управлением королевства Силла. В 930 году здесь состоялась Битва при Кочхане между армиями Позднего Пэкче и Корё, ведомой Ван Гоном, который захватил город и переименовал его в Андон.

После воцарения династии Чосон Андон стал центром конфуцианства. Отсюда вышло много конфуцианских философов — Ли Хван (1501—1570), один из самых знаменитых из них. В старости Ли Хван вернулся в Андон и основал здесь конфуцианскую академию Тосан-совон. В течение этого времени андонские фамилии оказывали существенное влияние на политическую жизнь Кореи.

В XVI—XVIII веках влияние Андона упало. В XIX веке местная династия Ким породнилась с королевской и начала снова оказывать сильное влияние на королевскую семью.

В 1650 году в истории Андона произошел необычный случай - японский посланник бежал с территории японского представительства в Пусане и при помощи корейцев укрылся в Андоне. Однако, не желая обострения отношений с Японией, государь Хёджон приказал задержать его и выдать представителям княжества Цусима. Перебежчика отправили на Цусиму и дальнейшая судьба его осталась неизвестной, а корейцы, которые помогали ему укрыться в Андоне, были наказаны по корейским законам, хотя в «Инджо силлок» не указывается, были ли они казнены или просто сосланы.

Андон был ареной ожесточенных сражений во время Корейской Войны 1950-х годов. Хотя город был сильно разрушен, восстановление прошло за короткий срок. В 1976 году была построена Андонская ГЭС, обеспечивающая город электричеством.

В 1999 году королева Елизавета II отметила в городе свой 73 день рождения.

География 
Город расположен в северной части провинции Кёнсан-Пукто. На востоке граничит с Йонъяном и Чхонсоном, на западе — с уездом Йечхон, на юге — с Ыйсоном, и на севере — с городом Йонджу и уездом Понхва.
В отличие от многих других местностей в стране, ландшафт в Андоне достаточно равнинный и позволяет эффективно вести сельское хозяйство.

Экономика 
Одна из главных отраслей экономики Андона — туризм. На территории города находятся два курорта — Тосан и Хахо. Хорошо развито также сельское хозяйство, в частности животноводство и выращивание фруктов, главным образом яблок и дынь.

Административное деление 
Андон административно делится на 1 ып, 13 мёнов и 10 тон (дон):

Туризм и достопримечательности 
Исторические места, музеи под открытым небом: Чире, Хахо. Деревни Хахве и Яндон включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
 Музей соджу — Андон является одним из самых известных мест производства этого традиционного корейского алкогольного напитка.

Города-побратимы 
Андон имеет несколько городов-побратимов:
  Сагаэ (префектура Ямагата), Япония — с 1974
  Пиндиншань (провинция Хэнань), Китай — с 2000
  Сидар-Рапидс (штат Айова), США — с 2005
  Куско (провинция Куско), Перу — с 2007

Известные жители 
 Чо Юн Джон, теннисистка.
 Чи Хан Дже, учитель хапкидо.
 Ким Джин Гю, футболист.

См. также 
 Города Южной Кореи

Примечания

Ссылки 
 
 Страница на сайте dmoz.org
 Страница города в вики-энциклопедии Galbijim
 

Города Республики Корея
Кёнсан-Пукто